Landtagswahlkreis 142 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Hochsauerlandkreis I – Soest III (2000)
 Landtagswahlkreis Hochsauerlandkreis I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Bielefeld-Stadt II (1975)
 Landtagswahlkreis Bielefeld-Land I (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Herford-Land-Ost (1947 bis 1962)